Srinagar (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Srinagar (Jammu en Kasjmir), de zomerhoofdstad van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Srinagar (Uttarakhand), een stad in de Indiase deelstaat Uttarakhand